Дијадема се може односити на:

 Дијадема, круна
 Дијадема (град)